Агау (самоназв. — агав; геэз አገው agaw, амх. agäw) — группа кушитских народов в северной Эфиопии (904 587 — перепись 2007 года) и Эритрее (76 000 в 2000 году, оценка), по данным 1970 года численность населения народа агау составляла около 250.000 человек.
 авийя, кунфаль (к югу от озера Тана);
 кайла, куара, кемант и др. (к северу от озера Тана);
 камир и камта (область Ласта около г. Лалибэла);
 бого, или билин (около г. Кэрэн в Эритрее).

Язык 

Говорят на агавских языках, распространены также амхарский язык (у фалаша) и тигринья (у билин). Относятся к эфиопскому типу расы (переходной форме от негроидной к европеоидной расе). Языки, на которых говорят агау, родственны.

Религия 
Верующие в основном христиане-монофизиты, есть также иудаисты (фалаша, в основном из числа куара), последователи местной синкретической секты (кемант, кунфаль), приверженцы традиционных культов (часть камир и камта, авийя); большинство бого — католики, часть — мусульмане-сунниты.

История 
В III—VI вв. агау создали княжество к югу от плато Тигре, о котором сообщают аксумские источники. В VI в. к ним проникают христианство и иудаизм. В X в. появились другие княжества, началась борьба между северо-западными агау, принявшими иудаизм (фалаша), и восточными агау-христианами (предками камир и камта), создавшими в области Ласта государство Загуэ. В XVIII—XIX вв. усилилась ассимиляция всех групп агау амхара и тиграи. Разбросанные среди амхара, современные агау представлены в основном сельским населением, не играют заметной политической роли. Нехристианские группы сохраняют элементы традиционной социальной организации (вожди-жрецы и дуальная родовая организация у кемант).

Культура 
Материальная культура близка к культуре амхара. У агау сохраняются древние предания, мифы; у фалаша имеется литература на языке геэз, поэзия на языке агау. Богатый устный, музыкальный и танцевальный фольклор. Танцы не приурочены к какому-то событию, они имеют исключительно развлекательный характер.

Литература 
 Gamst F.C. The Qemant: A pagan Hebraic peasantry of Ephiopia. N.Y., 1969. — P. 31
 Tadesse Tamrat. Processes of ethnic interaction and integration in Ephiopian history: the case of the Agaw //Ethnographic Surwey of Ephiopia. Addis Abeba, 1986. - P. 26.
 Минц Л. М. Агау // Большая энциклопедия народов / Науч. ред. Л. М. Минц. М.: ОЛМА Медиа Групп, 2007. — С. 14.

Примечания

Ссылки 
 

Кушитские народы
Народы Эфиопии
Народы Северо-Восточной Африки